Bauherrenpreis steht für:

 Deutscher Bauherrenpreis
 Österreichischer Bauherrenpreis
 Radebeuler Bauherrenpreis